HMS Bävern kan syfta på:

 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1921
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1963